L'expression « musée historique » peut faire référence à :

Afrique

Bénin 
 Musée historique d'Abomey

Sénégal 
 Musée historique du Sénégal à Gorée

Amérique

Argentine 
 Musée historique national d'Argentine

Canada 
 Centre d'histoire de Montréal
 Musée historique du Madawaska, Moncton

Colombie 
 Musée historique du Santander

Asie

Arménie 
 Musée historique de Sisian

Chine 
 Musée historique du 18 septembre, Shenyang, capitale de Liaoning.

Japon 
 Musée historique de Kyūshū
 Musée de l'histoire d'Osaka, Osaka
 Musée historique de la ville de Tottori

Europe

Albanie 
 Musée national historique, Tirana

Allemagne 
 Musée historique allemand, Berlin
 Musée historique de Francfort
 
 
 
 , Brème
  Bremerhaven
 Rüstkammer, Dresde
 
 , Hanovre
 Musée historique du Palatinat
 Historisches Museum Regensburg, Ratisbonne
 , Sarrebruck

Autriche

Belgique 
 Maison de l'Histoire européenne, Bruxelles

Bosnie-Herzégovine 
 Musée historique de Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Danemark 
 , Torshavn (Îles Féroé)

Espagne 
 Musée d'Histoire d'Arévalo
 Musée d'histoire de Barcelone
 Musée d'histoire de Madrid

France 

 Musée historique de Biarritz
 Musée franco-américain du château de Blérancourt
 Musée dauphinois, Grenoble
 Musée d'Histoire de Lyon (musées Gadagne)
 Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion, Gravelotte
 Musée historique de Haguenau
 Musée historique de Kaysersberg
 Musée historique de Mulhouse
 Musée lorrain, Nancy
 Château des ducs de Bretagne (musée d'Histoire de Nantes)
 Musée historique et des porcelaines de Nyon
 Musée historique et archéologique de l'Orléanais, Orléans
 Musée Carnavalet, Paris
 Musée des Archives nationales (musée de l'Histoire de France, de 1939 à 2006), Paris
 Musée historique et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg
 Musée historique et industriel - Musée du Fer, Reichshoffen
 Musée historique de Villèle, Saint-Paul (La Réunion)
 Musée historique de Strasbourg
 Musée de l'Histoire de France (Versailles)
 Musée de la Révolution française, Vizille

Italie 
 Musée historique national de l'art de la santé
 Musée historique Alfa Romeo
 Musée historique des Bersagliers
 Musée historique du Vatican

Hongrie 
 Musée historique de Budapest

Luxembourg 
 Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg

Norvège 
 Musée d'histoire culturelle d'Oslo

Pays-Bas 
  (fermé le )
 Musée historique juif, Amsterdam
 Musée historique de Bleiswijk, à Bleiswijk
 
 
 Musée historique de Vught (Vughts Historisch Museum)
 Musée historique de La Haye (Haags Historisch Museum)
 Musée historique académique (Academisch Historisch Museum), Leyde
 
 
 , à Vriezenveen
 Musée historique De Bevelanden

Pologne 
 Musée de l'Histoire des Juifs polonais
 Musée de l'histoire de la ville de Cracovie

Roumanie 
 Musée national d'histoire de Roumanie, Bucarest

Russie 
 Musée historique d'État de Moscou

Serbie 
 Musée historique juif de Belgrade ⋅

Suède 
 Musée historique de Stockholm
 Musée historique de Lund

Suisse 
 Musée historique de Bâle
 Musée de la pharmacie de Université de Bâle
 Musée d'histoire de Berne
 
 
 , Sarnen
 , Soleure,

Ukraine 
 Musée d'histoire d'Odessa
 Musée national de l'histoire de l'Ukraine